Натуральне число 1704
 1704 рік до нашої ери
 1704 рік нашої ери